La Copa de la UEFA 1996-97 fou guanyada pel FC Schalke 04, que derrotà l'Inter de Milà als penals, després que la final a doble partit acabés empatada 1-1 en el resultat agregat.

Aquesta fou la darrera edició en què la final de la Copa de la UEFA es disputà a doble partit. A partir del 1998, la final es decidí a partit únic.

Ronda preliminar 

|}

Ronda qualificatòria 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

1996-1997
Competicions futbolístiques del 1996
Competicions futbolístiques del 1997